De Rally van Portugal 2010, formeel 44º Vodafone Rally de Portugal, was de 44e editie van de Rally van Portugal en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2010. Het was de 472e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Vilamoura.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Portugal
Rally van Portugal]